Adam Kowalski (1878–1956) – inżynier mechanik
 Adam Kowalski (1896–1947) – polski wojskowy, dziennikarz, twórca piosenek
 Adam Kowalski (1912–1971) – polski hokeista, olimpijczyk
 Adam Kowalski (ur. 1994) – polski siatkarz
 Adam Kowalski (ur. 1983) – polski zawodnik mieszanych sztuk walki